Elin Larsson kan avse:
Elin Larsson (1884–1980), gift med Yngve Larsson, se Elin Bonnier
Elin Forkelid (född Elin Larsson 1984), jazzsaxofonist